Marysville est un nom anglais (ville de Mary) désignant plusieurs villes dans plusieurs pays anglophones :

Marysville (Nouveau-Brunswick)

États-Unis 
 Marysville (Californie),
 Marysville (Kansas),
 Marysville (Indiana),
 Marysville (Iowa),
 Marysville (Michigan),
 Township de Marysville, une localité du Comté de Wright dans le Minnesota,
 Marysville (Montana),
 Marysville (Ohio),
 Marysville (Washington),
 Marysville (Pennsylvanie),
 Corvallis (Oregon), (anciennement connue sous le nom Marysville)

Marysville (Victoria)

Voir aussi